Kiki la petite sorcière peut faire référence à :
 Kiki la petite sorcière, le roman de 1985 ;
 Kiki la petite sorcière, le film de 1989 ;
 Personnages de Kiki la petite sorcière
 Kiki la petite sorcière, le film de 2014.